Don kan syfta på 

 Don (mytologisk gestalt) – en gestalt i keltisk mytologi
 don (titel) - spansk och italiensk titel och italienska maffians familjeöverhuvud
 Don – en rollfigur i teenage Mutant Ninja Turtles, se Donatello (TMNT)

Geografi

Australien 

 Don (ort i Australien), Tasmanien, Devonport,

Frankrike 

 Don, Nord, kommun i Département du Nord,

Italien 

 Don, Trento, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Don di Gosaldo, ort, Veneto, Provincia di Belluno,

Ryssland 

 Don (flod),

Storbritannien 

 Don (engelsk flod) – en flod i South Yorkshire i England

Se även 
 Doune – ort i Stirlings kommun i Skottland.
 Dorn – ett verktyg

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar